Вольтижировка:
 Вольтижировка — вид конного спорта.
 «Вольтижировка» — документальный короткометражный фильм; один из первых фильмов, снятых братьями Люмьер.

См. также 
 
 Вольтижёры